Rey steht für:
 Rey (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rey Buggy, brasilianischer Automobilhersteller
 Rey (2017), Spielfilm von Niles Attalah
 Rey, Figur des Star-Wars-Universums, siehe Figuren aus Star Wars#Rey
 (13647) Rey, Asteroid des Hauptgürtels

Rey ist der Name folgender 

Orte:
 Rey, Ort in der Provinz Teheran, Iran, siehe Schahr-e Rey
 Rey (Altkalen), Ortsteil von Altkalen, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Valle Gran Rey, Gemeinde auf La Gomera, Spanien

geografischer Objekte:
 Kap Rey, Kap an der Loubet-Küste, Grahamland, Antarktika
 El Rey, Ruinenstätte der Maya in Mexiko

rey steht für:
 Reyesano (ISO-639-3-Code), Takana-Sprache im Departamento Beni, Bolivien

REY steht für:
 Flugplatz Reyes (IATA-Code), Bolivien

Siehe auch:
 Del Rey
 Copa del Rey, spanischer Fußball-Pokalwettbewerb
 Isla del Rey
 REI
 REJ
 Ray
 Rai
 Reye

Abkürzung